La Porte du Pont peut désigner une porte : 
 située à Vitry-le-François (France)
 située à Cordoue (Espagne)